Takahama kan verwijzen naar:
 Takahama (Aichi), stad in de Japanse prefectuur Aichi
 Takahama (Fukui), gemeente in de Japanse prefectuur Fukui
 Takahama (Ehime), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Ehime, opgegaan in de hoofdstad Matsuyama